Кордильеры — имя собственное.
 Кордильеры — горная система в Северной и Южной Америке.
 Центральная Кордильера — крупнейшая горная система Филиппинского архипелага.
 Кордильеры — горная система на обратной стороне Луны.